Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Фарерских островов (Северная Атлантика).

С 19 указанных в таблице видов, 4 находятся под угрозой исчезновения, 1 является уязвимым, 1 находится в близком к угрожающего состояния.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Фарерские острова
Природа Фарерских островов